Германские подводные лодки

Первая мировая война 
 U-88 (1916)

Вторая мировая война 
 U-88 (1941)